Э́рик Фред Брук (; 27 ноября 1907 — 29 марта 1965) — английский футболист, выступавший на позиции крайнего левого нападающего. Брук был «мускулистым игроком», обладал «одним из мощнейших ударов в предвоенном футболе» и был хорошим пенальтистом. Признаётся одним из лучших игроков в истории футбольного клуба «Манчестер Сити». Его называли «великолепным бродячим нападающим» и «одним из великих игроков британского футбола».

Ранние годы 
Эрик Брук родился в , Йоркшир, в 1907 году. Будучи подростком, играл за любительские клубы «Мексборо Скулз», «Оксфорд Роуд», «Суинтон Примс», «Мексборо Терсдей», «Дирн Вэлли Олд Бойз» и «Уат Атлетик». Последнему клубу в феврале 1926 года «Барнсли» заплатил 200 фунтов за юного Брука. Эрик выступал на позиции крайнего левого нападающего (аналог вингера в современном футболе). За «Барнсли» Брук провёл 78 матчей и забил 18 мячей. Удачные выступления за «Барнсли» привлекли внимание клубов Первого дивизиона.

«Манчестер Сити» 
В 1928 году Брук вместе с партнёром по «Барнсли» Фредом Тилсоном перешёл в «Манчестер Сити», который отдал за двоих игроков в сумме 6000 фунтов. Они оба дебютировали за «Сити» 17 марта 1928 года в матче против «Гримсби Таун» на «Мейн Роуд». Брук и Тилсон перешли в сильную команду, включавшую трёх атакующих игроков сборной Англии (,  и ), центрального хавбека сборной Англии , левого хавбека и капитана сборной Шотландии . Свой первый гол за «Сити» Брук забил 31 марта того же года в игре против «Клэптон Ориент». Всего в сезоне 1927/28 Брук сыграл за клуб 12 матчей и забил 2 мяча, а «Сити» выиграл Второй дивизион и вышел в Первый дивизион.

В сезоне 1928/29 Брук провёл за «Сити» 42 матча и забил 14 мячей. Его одноклубник Томми Джонсон забил в том сезоне 38 мячей в лиге, что до сих пор является клубным рекордом «Манчестер Сити».

В сезоне 1929/30 Брук помог «Сити» занять 3-е место в лиге. На тот момент команда усилилась правым крайним нападающим  и фланговым хавбеком Мэттом Басби. В сезоне 1930/31 в «Сити» перешёл шотландский центрфорвард Дейв Халлидей, купленный на замену Томми Джонсону. Несмотря на это, именно Брук стал лучшим бомбардиром клуба в том сезоне с 16 забитыми мячами. В сезоне 1931/32 «Сити» дошёл до полуфинала Кубка Англии, но проиграл в нём «Арсеналу» со счётом 1:0 (единственный гол забил партнёр Брука по сборной Англии Клифф Бастин). В четвёртом раунде того Кубка Англии Брук сделал «дубль» в ворота «Брентфорда».

В Кубке Англии сезона 1932/33 «Сити» добрался до финала. По ходу турнира Брук забил два мяча в ворота «Уолсолла» в четвёртом раунде, а затем сделал хет-трик в матче против «Болтон Уондерерс» в пятом раунде. В полуфинале Кубка Англии против «Дерби Каунти» Брук сделал 2 голевые передачи, а «Сити» одержал победу со счётом 3:2. В финале Кубка «Манчестер Сити» встретился с «Эвертоном», капитаном которого был легендарный Дикси Дин. Также в составе «ирисок» выступал экс-игрок «Сити» Томми Джонсон. «Эвертон» разгромил «Сити» со счётом 3:0. Брук стал первым футболистом, надевшим футболку с номером «12» в финале Кубка Англии: игроки «Эвертона» надели футболки с номерами с «1» по «11», а игрокам «Сити» достались номера с «12» по «22».

По итогам Кубка Англии сезона 1933/34 «Сити» во второй раз подряд вышел в финал. В шестом раунде турнира Брук забил «чудо-гол» в ворота «Сток Сити» на глазах 84 569 зрителей, отправив мяч в ворота соперника кручёным ударом с самого края поля на левом фланге. Согласно Гари Джеймсу, «многие болельщики 1930-х годов утверждали, что тот гол [Эрика Брука] был величайшим голом, забитым «Сити» на «Мейн Роуд». В финале «Сити» встретился с «Портсмутом». На этот раз «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии со счётом 2:1 благодаря двум голам Фреда Тилсона (голевую передачу на первый из них отдал Брук).

В сезоне 1934/35 Брук забил 17 голов за клуб, а «Сити» завершил сезон на 4-м месте, на 10 очков отстав от «Арсенала», выигравшего чемпионский титул.

В следующем сезоне Брук стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити», забив 13 мячей. К тому моменту команду покинули Мэтт Басби и Сэм Кауан, но из «Брэдфорд Сити» был куплен Сэм Баркас. Нападающие «Сити» провели плохой сезон, и команда завершила чемпионат только на 9-м месте. После этого из «Блэкпула» был куплен нападающий Питер Дохерти.

В сезоне 1936/37 Брук сыграл во всех без исключения матчах «Манчестер Сити», который впервые в своей истории выиграл чемпионский титул. После Рождества команда не терпела поражений в лиге, выиграв 14 и сведя вничью 6 матчей. Чемпионский титул был оформлен 24 апреля 1937 года после победы над «Шеффилд Уэнсдей». Всего в том сезоне Брук забил 20 мячей и стал вторым, после Питера Дохерти, бомбардиром «Сити» в сезоне (Дохерти забил 30 мячей).

В сезоне 1937/38 «Сити» в ранге действующего чемпиона Англии не только не смог защитить свой титул, но и выбыл из Первого дивизиона, хотя забил голов больше, чем любая другая команда (80). Брук стал автором 16 голов. В следующем сезоне «Сити» не смог выйти из Второго дивизиона.

В 1939 году Эрик Брук провёл свой последний матч за «Манчестер Сити». В том же году все официальные турниры были прерваны в связи с началом Второй мировой войны. За 11 лет, проведённых в «Манчестер Сити», Брук забил 177 мячей в 494 матчах. Он был лучшим бомбардиром «Сити» до 2017 года, когда его рекорд побил Серхио Агуэро. Из 158 голов, которые Брук забил за «Сити», 145 были забиты в высшем дивизионе. Из левых вингеров в высшем английском дивизионе больше Брука забили только Клифф Бастин (150 голов) и Гренвилл Моррис (153 гола). Лучшим бомбардиром среди правых вингеров в высшем английском дивизионе был Том Финни (164 гола).

Карьера в сборной 
В 1929 году Брук дебютировал в составе национальной сборной Англии в матче против Ирландии. В сборной он конкурировал с Клиффом Бастином из «Арсенала», хотя были случаи, когда они оба выходили на поле в одной команде. Несмотря на конкуренцию за место в сборной Брук и Бастин были, по признанию последнего, «лучшими друзьями».

На домашнем чемпионате Британии 1934 года Брук забивал во всех матчах сборной Англии. В том году Англия заняла 2-е место, а победителем турнира стал Уэльс.

В ноябре 1934 года Брук принял участие в знаменитом матче против действующего чемпиона мира, сборной Италии, ставшим известным как «Битва на „Хайбери“». Сборная Англии не играла на чемпионате мира 1934 года, причём в Англии считалось, что именно англичане являются сильнейшей сборной мира. Семеро из 11 игроков той сборной выступали за «Арсенал». В самом матче Брук и Клифф Бастин «причинили итальянцам бесконечное число проблем своими передачами и быстрыми ударами». Брук не забил пенальти на первой минуте матча, но затем забил два гола с игры, а англичане одержали победу над чемпионами мира со счётом 3:2. Свой первый гол в ворота Карло Черезоли Брук забил головой после кросса Клиффа Бриттона, а второй — прямым ударом со штрафного, который Стэнли Мэтьюз описал как «удар молнии». Также Мэтьюз вспоминал, что тот матч был одним из самых жестоких, в которых он принимал участие за всю свою карьеру. После первого тайма у Брука была сломана рука, у капитана англичан Эдди Хэгуда — сломан нос, а у Теда Дрейка были синяки под обоими глазами. После игры Брук вернулся в Манчестер «с рукой, подвешенной на повязке».

Англичане выиграли домашний чемпионат Британии в сезоне 1934/35, в котором Брук забил один мяч (в ворота сборной Уэльса на «Ниниан Парк»). В следующем розыгрыше домашнего чемпионата Эрик вновь забил 1 мяч в ворота ирландцев, а чемпионами стали шотландцы.

2 декабря 1936 года Брук поучаствовал в разгроме сборной Венгрии со счётом 6:2, забив один из голов англичан.

На домашнем чемпионате Британии сезона 1937/38 забил свой последний гол за сборную (в игре против Ирландии). 17 ноября 1937 года провёл свой последний матч за национальную сборную. Англия выиграла чемпионат в том сезоне.

Голы за сборную

Игровые характеристики 
Брук был «нетипичным левым крайним нападающим» с правом «брожения по полю» (то есть без чёткой привязки к своей позиции). В случае необходимости он мог играть на любой позиции, включая вратарскую. Так, он заменял травмированного вратаря своей команды, как минимум, трижды на протяжении своей профессиональной карьеры. В одной из таких игр «Манчестер Сити» играл против «Челси». Вратарь «Сити» Фрэнк Свифт, получивший травму в той игре, вспоминал: «я ещё лежал на носилках, а Бруки уже стягивал с меня футболку, которая была на два размера больше его, и он уже был готов встать в ворота вместо меня».

Хотя номинально Брук был фланговым игроком, он часто играл на позиции центрфорварда и менял свою позицию на поле прямо по ходу матча, за что впоследствии сравнивался с такими игроками как Дон Реви и Нандор Хидегкути.

После завершения карьеры 
В 1939 году Брук и его одноклубник Фрэнк Свифт были приглашены в военную сборную Англии. В том году Брук сыграл в матчах против Уэльса и Южной Африки. В конце 1939 года он был вызван на матч военных сборных Англии и Шотландии. Во время поездки на матч с шотландцами в декабре 1939 года Брук и Сэм Баркас попали в автомобильную аварию, Брук получил перелом черепа. Он восстановился от травмы, но врачи запретили ему ударять по мячу головой. После этого он принял решение о завершении карьеры футболиста. Его товарищи по сборной, включая Фрэнка Свифта, Рейча Картера, Стэнли Мэтьюза, Клиффа Бастина и Томми Лоутона продолжили играть в футбол после войны. Брук же после войны работал водителем в своём родном городе Мексборо. Позднее он также работал барменом в Галифакасе и крановщиком в Манчестере.

Умер в своём доме в  29 марта 1965 года в возрасте 57 лет.

Статистика выступлений

Достижения 
 Манчестер Сити
 Обладатель Кубка Англии: 1933/34
 Чемпион Англии: 1936/37

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте Spartacus Educational 
 Профиль на сайте England Football Online 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу военного времени
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Манчестер Сити»